Philoria är ett släkte av groddjur. Philoria ingår i familjen Limnodynastidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Philoria